Bothriechis marchi  — вид ядовитых ямкоголовых змей, обитающий в Центральной Америке.

Взрослые животные часто достигают длины до 80 см. Самый длинный зарегистрированный образец был длиной 96,8 см. Туловище стройное с хватательным хвостом. Окраска тела зелёного цвета.

Вид распространён на Атлантическом склоне северо-западного Гондураса и восточной Гватемалы. Обитает в сезонном лесу на высоте 500—1500 метров над уровнем моря.

Примечания 

Животные, описанные в 1929 году
Ямкоголовые
Пресмыкающиеся Центральной Америки